Il torneo tennistico di doppio femminile dei XVII Giochi panamericani si è tenuto al Rexall Centre di Toronto, in Canada, dall'11 al 15 luglio 2015

Teste di serie 
  Beatriz Haddad Maia / Paula Cristina Gonçalves (Semifinali)
  María Irigoyen / Paula Ormaechea -  3º classificato

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Tennis ai XVII Giochi panamericani